En la mitología griega, Polifonte o Polifontes (en griego antiguo Πολυφόντης, Polyphóntês) puede designar a:

 Polifonte, hijo de Autófono, o Licofonte, héroe tebano.
 Polifonte, en la obra de Esquilo Los siete contra Tebas, uno de los defensores tebanos que se enfrentó a los campeones argivos a las puertas de la ciudad. Hizo frente a Capaneo en la Puerta Electrida.
 Polifonte, uno de los Heráclidas, rey de Mesenia.
Polifonte, hija de Hipónoo y de Trasa, era una de las vírgenes del séquito de Artemisa.
Polifonte, palafrenero de Layo.

Referencias 

 Antonino Liberal, Metamorfosis XXI.